Вилла-Лагарина () — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Тренто.

Население составляет 3129 человек, плотность населения составляет 130 чел./км². Занимает площадь 24 км². Почтовый индекс — 38060. Телефонный код — 0464.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица. Праздник ежегодно празднуется 15 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы.

Города-побратимы 
  Штоккштадт-ам-Райн, Германия (1990)
  Бенту-Гонсалвис, Бразилия (2007)

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта